Джозеф Уорд (; род. 30 октября 1993, Атлон, Ирландия) — ирландский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Участник Олимпийских игр (2016), трехкратный призёр чемпионата мира (2013, 2015, 2017), трехкратный чемпион Европы (2011, 2015, 2017), и многократный победитель и призёр национального первенства в любителях.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 33-я (март 2023) и является 1-м среди ирландских боксёров полутяжёлой весовой категории, — входя в ТОП-35 лучших полутяжеловесов всего мира.

Биография 
Родился 30 октября 1993 года в Уэстмите, Ирландия.

Любительская карьера 
В 2009 году становится чемпионом мира среди юниоров, а в 2010 году чемпионом мира среди молодежи.

В 2011, 2015 и 2017 годах Джозеф Уорд трижды становился чемпионом Европы.

В октябре 2015 года на чемпионате мира по боксу завоевал серебряную медаль в весе до 81 кг, в финале проиграв трёхкратному чемпиону мира кубинскому боксёру Хулио Сесару ла Крусу.

Профессиональная карьера 
5 октября 2019 года дебютировал на профессиональном ринге, когда в Нью-Йорке (в Мэдисон-сквер-гарден), во 2-м раунде он ​​вывихнул коленную чашечку и из-за травмы не смог продолжить бой, и потерпел поражение техническим нокаутом от американского боксёра Марко Антонио Дельгадо (5-1).

18 марта 2021 года в Салинасе (Пуэрто-Рико), в бою-реванше единогласным решением судей (счёт: 60-54 — трижды) победил американца Марко Антонио Дельгадо (7-1), и закрыл своё поражение в дебютном бою.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Джозеф Уорд — страница на сайте vRINGe.com
 Уорд Джозеф — новости на сайте Sportbox.ru
 
 Профиль на сайте Olympics.com 
 Профиль на AIBA.org

Боксёры Ирландии
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Чемпионы Европы по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Боксёры-проспекты